Регана () — героиня трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир», средняя из трёх дочерей Лира, жена герцога Корнуолльского. Она даёт отцу льстивый ответ на вопрос, насколько сильно она его любит, и благодаря этому получает половину его царства (вторая половина достаётся сестре Гонерилье, а Корделия не получает ничего). Позже Регана и Гонерилья выказывают отцу явное пренебрежение и в конце концов изгоняют его из королевства. Лира поддерживает король Франции, начинается война. Узнав, что граф Глостер помог Лиру сбежать к французам, Регана предлагает повесить графа; её муж погибает, она начинает проявлять интерес к Эдмунду, внебрачному сыну Глостера, но Гонерилья убивает её с помощью яда.

Регана появляется и в предыдущих обработке этого сюжета — в «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского, в пьесе «Трагическая история короля Лира и трёх его дочерей». Регана стала персонажем ряда экранизаций «Короля Лира».

Примечания 

Персонажи Уильяма Шекспира